De nærmeste, een Noorse film
 Homesick (Dua Lipa), een nummer van Dua Lipa